Bocas del Toro – grupa wysp u północnych wybrzeży Panamy
 Bocas del Toro – miasto w Panamie
 Bocas del Toro – prowincja Panamy